Entrop (autofabrikant), een voormalig Nederlands autofabrikant
Bob Entrop (malacoloog), Nederlands malacoloog
Bob Entrop (cineast)